La nazionale di pallavolo maschile di Macao è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo di Macao ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Macao.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile di Macao